Ел Идалгенсе има више значења:

 Ел Идалгенсе (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Идалгенсе (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику